Ке́йнянен () — финская фамилия. Известные носители:

 Кейнянен, Вяйнё (1879—1948) — финский архитектор.
 Кейнянен, Зигфрид Август (1841—1914) — финский художник.
 Кейнянен, Ильмари (1887—1934) — финский гимнаст.
 Кейнянен, Сами (род. 1973) — финский рок-музыкант.
  (1935—1975) — финский гонщик.